Самиев — тюркская фамилия.

Известные носители 
 Самиев, Абдусамад Хасанович (1948—2020) — таджикский философ.
 Самиев, Ильдар Рафикович (род. 1968) — российский политический деятель, депутат Госдумы VI созыва.
 Самиев, Шахром (род. 2001) — таджикский футболист.